Leidengraben ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Leidengraben (Lehmgrubenbach), linker Zufluss des Lehmgrubenbachs (zum Unterbach, zur Prim) in Spaichingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Leidengraben (Simme), rechtes Bachtal zur Simme nach Erlenbach im Simmental, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern

Siehe auch:
 Leitengraben